Quintana Roo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Quintana Roo, delstat, 
 Quintana Roo (kommun), Yucatán, 
 Quintana Roo, Chiapas, ort, Jiquipilas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar